Cecily Bonville, VII baronesa Harington, II baronesa Bonville (30 de junio de 1460 – 12 de mayo de 1529) fue una par inglesa. También ostentó los títulos de marquesa de Dorset y condesa de Wiltshire por sus matrimonios con Thomas Grey y Henry Stafford respectivamente.

Los Bonville fueron yorkistas durante la Guerra de las Dos Rosas (1455–1487). Cuando tenía menos de un año edad, se convirtió en la heredera más rica del país debido a la muerte de todos sus parientes varones a manos de los Lancaster.

Tras la muerte de su primer marido, la vida de Cecily estuvo marcada por el enfrentamiento contra su propio hijo, Thomas Grey, II marqués de Dorset. Cecily aspiraba a ser la única ejecutora del testamento de su marido, y por tanto administradora de sus estados, al tiempo que mantenía control sobre su propia herencia. El conflicto empeoró cuando Cecily se volvió a casar con Henry Stafford, un hombre más joven que ella. El enfrentamiento requirió la intervención de Enrique VII y su consejo.

Lady Juana Grey, Lady Catalina Grey y Lady Mary Grey eran sus bisnietas. Las tres estaban en la línea de sucesión al trono inglés. La mayor, Juana, reinó por tan solo nueve días en julio de 1553.

Herencia 

Cecily Bonville nació entorno al 30 de junio de 1460, en Shute, cerca de Axminster, Devon, Inglaterra. Fue la única hija y heredera de William Bonville, VI barón Harington de Aldingham y Lady Katherine Neville, hermana menor del famoso Richard Neville, XVI conde de Warwick iure uxoris, más conocido como el Hacedor de Reyes. Su familia había adquirido la baronía Harington a través de su abuela paterna, Elizabeth Harington, hija y heredera de William Harington, V barón Harington de Aldingham.

Cuándo Cecily tenía seis meses, su padre y su abuelo murieron ejecutados tras la batalla de Wakefield, el 30 de diciembre de 1460. Los Bonville lucharon a favor de los York, enfrentándose las tropas de Margarita de Anjou, quiénes les dacapitaron. El abuelo materno de Cecily, Richard Neville, V conde de Salisbury, también fue ejecutado tras luchar junto a Enrique Beaufort, III duque de Somerset. La reina Margrita se encontraba buscando apoyos en Escocia, por lo que no estuvo presente en Wakefield. En menos de dos meses, Los yorkistas sufrieron otra derrota en la segunda batalla de St Albans, el 17 de febrero de 1461, donde Margarita ordenó personal y deliberadamente la ejecución del bisabuelo de Cecicly, William Bonville, I barón Bonville, al día siguiente. Tras sus ejecuciones, Cecily Bonville se convirtió en la heredera más rica en Inglaterra, habiendo heredado numeroras propiedades en el West Country, así como mansiones en Lancashire, Lincolnshire, Yorkshire, y Cumberland. Se la confirmó como VII baronesaHarington de Aldingham el 30 de diciembre de 1460, y como II baronesa Bonville el 18 de febrero de 1461.

Padrastro 
Su madre volvió a casarse poco antes de 6 de febrero de 1462. El nuevo padrastro era William  Hastings, I barón Hastings, uno de los hombres más poderosos de Inglaterra, como asesor y Lord Chambelán del pariente de Cecily, Eduardo IV, quién ya había sido proclamado rey el 4 de marzo de 1461. Eduardo fortaleció su posición e, 29 de marzo, tras ganar la Batalla de Towton y derrotar significativamente a los Lancaster.

Además de su dote, Katherine concedió la custodia de Cecily a su marido.

Tuvo cuatro hermanastros a través de este matrimonio: Edward Hastings, II barón Hastings (26 de noviembre de 1466 – 8 de noviembre de 1506), quien se casó con Mary Hungerford, baronesa Botreaux; Richard Hastings (n. 1468); William Hastings, casado con Jane Sheffield; y Anne Hastings, casada con George Talbot, IV conde de Shrewsbury.

Primer matrimonio 
En 1468, Cecily fue pretendida por el hijo del primer conde de Pembroke, quien quería hacercarse a Warwick. Sin embargo, el Hacedor de Reyes consideró que su linaje no era la bastante noble. Giró su oferta abajo, cuando  considere el hijo del Conde a ha sido careciendo de en nacimiento noble suficiente y prestigio para casar un miembro de su familia. Aproximadamente seis años más tarde, se encontró otro esposo, sobre el cuál no pudo influir Warwick, quién había muerto dos años antes.

Se casó con Thomas Grey, I marqués de Dorset, el 18 de julio de 1474. El novio era hijo de la reina Isabel Woodville y su primer marido, Sir John Grey de Groby. Dorset había estado casado con Anne Holland, hija y heredera de Henry Holland, III duque de Exeter y Ana de York. Anne Holland había muerto en algún momento entre el 26 de agosto de 1467 y el 6 de junio de 1474. El matrimonio fue propuesto por la propia reina, mientras que el rey convenció al padrastro de Cecily, quién aceptó pese a su aversión hacia Thomas y el desagrado de la madre de la novia Lady Hastings. La reina obtuvo la guardia de Cecily ese mismo año para facilitar el matrimonio. El acuerdo nupcial estipulaba que, de morir Thomas antes de la consumación, Cecily sería desposada por su hermano menor, Richard Grey. Este acuerdo fue confirmado por un Acta de Parlamento. La reina invirtió £2,500 en el matrimonio, pero a cambio pudo gestionar la herencia de Cecily hasta que tuviera 16 años. Cecily Bonville  y Thomas Grey descendían de Reginald Grey, III barón Grey de Ruthyn. Por su matrimonio, se le concedió a Thomas el condado de Huntingdon, título que usó hasta que obvutvo el marquesado de Dorset en 1475. Al no poder sentarse las mujeres en el Parlamento, Thomas ocupó el sitio que le hubiera correspondido como baronesa Harington y Bonville.

El marido de Cecily compartió una amante, Jane Shore, con su padrastro, el rey. Cuándo el Rey murió en abril de 1483, Jane se hizo amante del padrastro de Cecily, el barón Hastings. Esta situación empeoró la relación entre Hastings y Thomas. Junto con su madre, Thomas intentó ganar poder poder ante la minoría de su medio hermano, el rey Eduardo V. Thomas había robado parte del tesoro real de la Torre de Londres, y lo dividió entre su madre y su tío, Edward Woodville, quién utilizó su porción para equipar una flota de barcos. Decían crear esa flota para defender el reino de los franceses, aunque era para defenderse de sus enemigos. Hastings apoyaba Ricardo, duque de Gloucester y Lord Protector. Sin embargo, Jane Shore le convenció para que apoyase la conspiración de los Woodville y derrocase al Lord Protectos. Este, cuando se enteró de la conjura, ordenó la ejecución a Hastings, el 13 de junio de 1483, en la Torre de Londres. Cecily y su madre fueron puestas bajo la protección del rey inglés.

Anthony, conde de Rivers, y su hermano Richard Grey, ambos tíos de Thomas, fueron ejecutados el 25 de junio de 1483 por los órdenes del antiguo Lord Protector y nuevo rey, Ricardo III, quién se había hecho proclamar tres días antes en lugar del antiguo rey, el cuñado de Cecily. A pesar de que Thomas y Cecily acudieron la coronación de Richard, un año más tarde, Thomas se unió a la rebelión de Henry Stafford, II duque de Buckingham, contra el rey. La rebelión no tuvo éxito, y  el marido de Cecily tuvo que huir a Bretaña, donde se puso al servicio Enrique Tudor, quién ascendería el trono inglés como Enrique VII tras la batalla de Bosworth, el 22 de agosto de 1485. Mientras tanto, Ricardo III veló por la protección y los bienes de Cecily. Thomas no jugó un papel en la victoria de Enrique, permaneciendo en París para asegurar el reembolso de un préstamo de Enrique. En 1484, Thomas había cambiado de bando, habiendo sabido de un trato entre su madre y Ricardo. Se dirigía a hablar con Ricardo cuando los hombres de Enrique VII le interceptaron en Compiègne, y le obligaron a quedarse en Francia.

Finalmente, Thomas regresó, y acudió con su esposa a la coronación de Enrique VII. Al mes siguiente, el rey levantó las penas sobre Thomas por su atentado contra Ricardo III. Los Dorset también asistieron a la boda de Henry e Isabel de York en enero de 1486. Elizabeth era hermana uterina de Thomas. También estuvieron presenta en la coronación de la reina, en noviembre de 1487, celebrada en la Abadía de Westminster. Cecily había sido honrada el año anterior, llevando la cola del faldón del príncipe Arturo en su bautismo, mientras su suegra, la reina viuda, lo portaba. La ceremonia tuvo lugar en la catedral de Winchester.

Thomas y Cecily junto tuvieron un total de catorce niños, de los que once llegaron a la edad adulta. El nacimiento de su hijo mayor fue anunciado por John Paston II a John Paston III, en una carta de junio de 1477.

Descencendia 

 Thomas Grey, II marqués de Dorset (22 de junio de 1477 – 22 de junio de 1530); casado con Margaret Wotton. Su hijo Henry Grey, duque de Suffolk, se casó con Frances Brandon, hija de María Tudor. Henry y Frances fueron padres de  la hija de Mary Tudor, Reina de Francia. Henry Grey y Frances Brandon eran los padres de Lady Juana Grey, Lady Catalina Grey y Lady Mary Grey.
 Leonard Grey, I vizconde Grane (c.1478 – 28 de julio de 1541) Lord teniente de Irlanda; casado con Eleanor Sutton. Ejecutado por traición en el reinado de Enrique VIII.
 Lady Dorothy Anne Grey (1480–1552); casada con Robert Willoughby, II barón Willoughby de Broke y  William Blount, IV barón Mountjoy. Tuvo descendencia de ambos matrimonios
 Lady Mary Grey (1491 – 22 de febrero de 1538); casada el 15 de diciembre de 1503 coon Walter Devereux, I vizconde Hereford. Tvo descendencia.
 Lady Elizabeth Grey (c.1497 – después de 1548); dama de las reinas de Francia María Tudor y Claudia de Francia. Casado en torno a 1522 con Gerald Fitzgerald, XI conde de Kildare.
 Lady Cecily Grey (m. 1554); esposa de John Sutton, III barón Dudley. Tuvieron descendencia..
 Lord Edward Grey; cadado con Anne Jerningham.
 Lady  Eleanor Grey; casada con John Arundell (1474–1545)
 Lady Margaret Grey; casada con el escudero Richard Wake
 Lord Anthony Grey; muerto joven.
 Lady Bridget Grey; muerto joven.
 Lord George Grey; introducido en el estamento clerical.
 Lord Richard Grey; casado con Florence Pudney.
 Lord John Grey; muerto joven.

Últimos años 

En los 1490, Cecily añadió una bóveda en la nave norte de la Iglesia de Ottery St Mary, Devon, cerca de su mansión de Knightstone. La nave norte recibió el nombre "Nave Dorset" en su honor. Se inspiró  en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, a cuya inauguración acudió en 1476. Por su contribución aparece su heráldica y la de sus dos cónyuges, así como una figura de Santa Cecilia.

A la muerte de Thomas Grey en septiembre de 1501, el hijo mayor de Cecily, Thomas, heredó su título y algunas de sus propiedades. Aun así, Cecily mantuvo la mayor parte de las tierras y propiedades. Fue nombrada ejecutora del testamento de su madre, redactado poco antes de su muerte en 1504.

Disputa con su hijo 
Volvió a casarse el 22 de noviembre de 1503 con Henry Stafford, I conde de Wiltshire. Stafford pagó £2,000 al rey con el fin de obtener el permiso necesario para el matrimonio. Ella tenía 43 años, diecinueve más que su cónyuge. Su hijo, Thomas, desaprobó el matrimonio, que hacía peligrar su herencia. Los miedos eran fundados, pues Cecily dio a Stafford una propiedad en usufructo que rentaba £1,000. Thomas se negó a que su madre siguiera siendo ejecutora del testamento de su padre, y pidió a Enrique VII y su consejo que intervinieran. El rey impidió que Cecily recibiera lo que le correspondía como viuda hasta que cediera el resto de la herencia a su hijo. También se limitó su capacidad sobre sus propios bienes, que debía de ser heredado por Thomas a su muerte. Solo podía conceder tierras con un valor de 1,000 marcos al año. Barbara Jean Harris declaró que la Corona reprimió los derechos personas de Cecily en pro de los derechos de su hijo y la tradición de primogenitura.  Veinte años después, volvieron a disputarse quien debía ocuparse de los hermanos menores de Thomas. El cardenal Wolsey dictaminó que ambos debían pagar las dotes de las hijas de Cecily, y dar rentas anuales a los hijos. En 1527, Elizabeth recibió una dote dote adicional de £1000, pese a que había sido prometida con el conde de Kildare contra los deseos de Cecily y de su difunto primer esposo. .  Hizo testamento el 6 de marzo de 1528, firmando como Cecilia, marquesa de Dorset, Lady Harington y Bonville, difunta esposa de Thomas, marqués de Dorset.

Muerte y legado 

En vida, reformó su mansión de Shute. Pasó sus últimos caños en el  castillo de Astley, Warwickshire, el asentamiento familiar de los Grey.

Murió durante una epidemia de sudor inglés, el 12 de mayo de 1529, en Shacklewell, Hackney, Londres. Está enterrada en la Iglesia Colegial de Santa María la Virgen, Astley, Warwickshire, donde su efigie dañada permanece junto a su primo lejano, Sir Edward Grey, vizconde Lisle (m. 1492), y su mujer, Elizabeth Talbot (m. 1487). No llegó a cumplir sesenta y nueve años en el momento de su muerte. Había sobrevivido a su segundo esposo, muerto seis años antes, y se había visto obligada a pagar sus deudas. En su testamento, expresaba querer ser enterrada con su primer esposo, y hacía provisiones para una buena tumba. También pidió mil misas por su alma.

Una de las propiedades de Cecily, Sock Deny Manor, en Somerset, fue entrado entre 1527 y 1528 por £22, y entre 1539 y 1540, diez años después de su muerte.

En febrero de 1537, su hija Cecily Sutton escribió a Thomas Cromwell, ministro de Enrique VIII, explicando la pobreza en la que vivían. Se conserva otra carta que había escrito la propia Bonville.

Ancestros

En ficción 
Cecily Bonville es la protagonista en The Summer Queen, una novela histórica y romántica de Alice Walworth Graham, publicada en 1973. La novela es altamente ficticia, tomando demasiadas libertades como para considerarse una biografía.

Notas

Referencias 

Familia Stafford
Inglesas del siglo XVI
Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Ingleses del siglo XV
Fallecidos en 1529
Nacidos en 1460